Данильченко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Данильченко Володимир Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Данильченко Іван Андрійович (1914—1981) — Герой Радянського Союзу.
 Данильченко Олександр Опанасович (1960—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Данильченко Олександр Петрович (* 1951) — український історик, дипломат. Постійний повноважний представник України при координаційних інститутах СНД.
 Данильченко Петро Антонович (1857—1908) — український віолончеліст, композитор, педагог.
 Данильченко Сергій Петрович (1974) — український боксер, бронзовий призер Олімпійських ігор та чемпіон Європи 1998 року.
 Данильченко Стефан Федорович (1895—1971) — радянський воєначальник, генерал-майор. Учасник Першої світової, громадянської і Другої світової воєн, а також операцій по розгрому японської Квантунської армії.

 Данильченко Світлана Федорівна (1938—2008) — радянська актриса театру і кіно.

Див. також 
 Данилевич
 Данилевський
 Данилишин
 Данилюк
 Даниленко